Louis de Mollier (1615-1688), compositeur, poète, danseur et joueur de luth ;
 Richard Mollier (1863-1935), ingénieur et physicien allemand ;
 Étienne Mollier (1876-1962), inventeur français ;
 Jean-Yves Mollier (1947), historien français ;
 Dominique Mollier (1949), nageuse française ;
 Pierre Mollier (1961), historien français ;
 Clovis Mollier, prêtre français.